Ronald Woodson Harris (1948) pugile statunitense.
 Ronald Allen Harris   (1947) pugile statunitense.
 Ronald Harris (1965) atleta statunitense.